еПри Кейптауна 2023 года () — гонка сезона 2022/2023 чемпионата мира «Формулы E», которая состоялась 25 февраля на городской трассе в Кейптауне в ЮАР. Гонка стала первым еПри Кейптауна в истории.

Перед еПри 
Робин Фряйнс вновь не сможет выступить в гонке. Как и на предыдущих этапах его продолжит заменять , для которого гонка станет домашней.

Свободные заезды 
Первая сессия состоялась 24 февраля в 17:00 по местному времени (UTC+2), вторая — 25 февраля в 09:10.

Квалификация 
Погода:  Облачно. Сухо. Воздух +23…25 °C. Трасса +32…46 °C.

Квалификация началась в 11:40 по местному времени (UTC+2). Победу одержал новичок сезона . Из-за проблем с задней подвеской в квалификации не участвовали в полном составе команды  и ABT Cupra, а позже они снялись с этапа по соображениям безопасности. В группе B в конце сессии Мортара разбил автомобиль, потеряв над ним контроль в быстром повороте, позже такую же ошибку допустил и Бёрд, который при этом столкнулся со стоящим на трассе автомобилем Мортары. В итоге автомобиль Бёрда не был восстановлен до гонки, и он не стартовал.

Групповой этап

Дуэли

Итоговые результаты

Примечания 
 Рене Раст получил штраф за аварию в предыдущей гонке.
 Джейк Деннис получил штраф за помеху Стоффелю Вандорну в квалификации.
 Время Эдоардо Мортары было аннулировано из-за его аварии и последующих красных флагов. Допущен к старту.

Гонка 
Погода:  Солнечно. Сухо. Воздух +25…24 °C. Трасса +39…34 °C

Гонка стартовала в 16:03 по местному времени (UTC+2). В ней стартовало лишь 17 гонщиков. На старте Буэми обогнал Верляйна, а затем при попытке отыграть позицию Верляйн ошибся на торможении и врезался сзади в машину Буэми, сломав переднюю подвеску. Также на первом круге остановился на трассе Мортара. Выехала машина безопасности. После остановки гонки Гюнтер обогнал , за что в дальнейшем получил штраф. На пятом круге гонка возобновилась. За счёт более поздней активации режима атаки Кэссиди вышел в лидеры гонки на десятом круге. На 11-м круге шедший четвёртым Эванс получил штрафной проезд по пит-лейн за превышение мощности мотора. Да Кошта за счёт более поздней активации режима атаки обогнал Раста и Верня. На 21-м круге Гюнтер разбил автомобиль, появились желтые флаги по всей трассе. До желтых флагов Кэссиди и  активировали режим атаки,  уступил позицию да Кошта и Верняю. На 24-м круге да Кошта обогнал Кэссиди и возглавил гонку. На 27-м круге да Кошта второй раз активировал режим атаки, и лидером гонки стал Вернь. На 31-м круге да Кошта провёл атаку на Верня и вновь возглавил гонку. На последнем круге Вернь попытался контратаковать да Кошту, но это не принесло ему результатов. Также на последнем круге  разбил автомобиль в борьбе с Кэссиди. Буэми после аварии в начале гонки прорвался с конца пелотона на пятое место.

Круги лидирования

Примечания 
 Одно очко за быстрый круг
 Три очка за поул-позицию
 Андре Лоттерер получил 5-секундный штраф за отставание более чем на десять машин во время выезда автомобиля безопасности.

Положение в чемпионате после еПри 

Личный зачёт

 Примечание: в обе таблицы включены только первые 5 позиций.

Командный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Формулы E
 Результаты гонок и судейские протоколы

Спорт в ЮАР в 2023 году
ЕПри Кейптауна